Résultats détaillés de l'édition 1992 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par l'Américain Jim Courier chez les hommes et par la Yougoslave Monica Seles chez les femmes.

Faits marquants 
Dans le tableau masculin, Jim Courier parvient à conserver son titre acquis l'année précédente, en dominant en demi-finale Andre Agassi (dans un remake de la finale de l'édition précédente) et en finale le Tchécoslovaque Petr Korda. Henri Leconte, qui bénéficie d'une invitation des organisateurs ("wild card") pour participer à cette édition, se hisse jusqu'en demi-finale, battu par Korda.

A noter un quart de finale entre Pete Sampras et Andre Agassi (remporté par ce dernier), il s'agit de l'unique affrontement Porte d'Auteuil entre les deux joueurs.

Dans le simple dames, au terme d'une finale épique en trois sets, Monica Seles réussit à gagner le titre pour la troisième fois d'affilée, aux dépens de sa rivale, l'Allemande Steffi Graf, victorieuse en 1987 et 1988. Les deux joueuses s'étaient déjà rencontrées en finale en 1990, année du premier sacre de Monica Seles. Celle-ci devient la première joueuse depuis Hilde Krahwinkel Sperling (1935, 1936, 1937) à être couronnée en simple pendant trois années consécutives sur la terre battue parisienne. En cette année 1992, seul le tournoi de Wimbledon va échapper à la moisson de victoires de la joueuse Yougoslave.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Américain Andre Agassi.
 Le Prix Orange est décerné au Suédois Stefan Edberg.
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Française Mary Pierce.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1992 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 
  Site de la WTA

Navigation 

1992
France
France
Tennis en France en 1992
Tennis en mai 1992
Tennis en juillet 1992